«Польский парламент» (; швед. и норв. Polsk riksdag; ; ; ; ; ) — фразеологический оборот, означающий полный беспорядок, хаос, а по отношению к органам управления — невозможность принять реальное решение.

Происхождение 
Каждый член польского парламента в XVII и XVIII веках имел абсолютное право вето (). В результате решение могло быть принято только единогласно. Первоначально процедура использовалась для технических вопросов, таких как вопросы порядка, но, поскольку в случае расхождения интересов предложения оппонентов могли быть блокированы всего одним голосом, этот процесс стал предметом злоупотреблений. Сегодня это выражение в основном используется для описания собраний, работу которого слишком легко заблокировать силами меньшинств или отдельных лиц и/или в котором слишком много сторон, партий и фракций для проведения содержательных и упорядоченных дебатов и принятия решений.

Выражение зафиксировано в нескольких европейских языках, включая все скандинавские языки.

См. также 
 Мексиканское противостояние
 Подвешенный парламент
 Курултай
 Анекдот про поляков

Примечания 

Фразы
Страницы с непроверенными переводами